Onderdistrict in Indonesië
 Pandanarum (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pandanarum (Pandanarum), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pandanarum (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Pandanarum (Sutojayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java